Ронде́ль ( «круглый») — многозначное слово:
 Рондель — символ в геральдике, использующий окружность.
 Рондель или бастея — фортификационное сооружение долговременного типа, являются прототипом позднейшего бастиона.
 Рондель — диск, прикрывающий подмышку спереди у лат.
 Рондель — название алюминиевой заготовки для производства тубы (тюбика) или баллона для аэрозолей.
 Рондель в средневековой поэзии — твёрдая форма.
 Рондель — жанр английской музыки XIII века, для которого характерна техника обмена голосов (знаменитый пример — «Sumer is icumen in», так называемый Летний канон).
 Рондель — разновидность кинжала XIV—XVI веков с длинным копьевидным клинком и дисковидной гардой. Изготавливался в Германии, г. Зальцгиттер (Нижняя Саксония).

См. также 
 Рондела — доисторическое кольцевое земляное сооружение